Сми́дт () — фамилия. Известные носители:

  (1916—2013), норвежский литературовед.
 Смидт, Юханнус (1887—1973) — норвежский лютеранский епископ